Lewis (Iowa), Estats Units
 Lewis (Kansas), Estats Units
 Illa de Lewis, illa escocesa a la part septentrional de les Hèbrides
 Teoria àcid-base de Lewis
 Fractura de Holstein-Lewis
 Nombre de Lewis
 Peces d'escacs de Lewis, del , trobades a l'illa de Lewis
 Biografies:
 Carl Lewis (Birmingham, Alabama, EUA, 1961), atleta estatunidenc especialista en proves de velocitat i salt de longitud
 Charles Lewis Tiffany (1812 - 1902), fundador de la joieria Tiffany's & Co
 Clive Staples Lewis (1898 – 1963) va ser crític, acadèmic i novel·lista
 Craig Lewis (Moore, Carolina del Sud, 1985), ciclista estatunidenc
 Daniel Day-Lewis (Londres, 1957), actor de cinema anglès 
 Davina Lewis (Londres, 1977), membre de la família reial britànica, filla de Ricard de Gloucester
 Edward Bok Lewis (Wilkes-Barre, EUA, 1918 - Pasadena, 2004), genetista estatunidenc guardonat amb el Nobel de Medicina 
 Furry Lewis (1893 - 1981), guitarrista i compositor de blues
 Gilbert Newton Lewis (1875 - 1946), químic i físic estatunidenc 
 Jackie Lewis, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Janet Lewis (1899 - 1998), novel·lista i poeta estatunidenca
 Jerry Lewis, pseudònim de Joseph Levitch (1926 – 2017), actor i humorista estatunidenc
 Jerry Lee Lewis (Ferriday, Louisiana, 1935 - 2022), cantant i pianista estatunidenc de Rock and roll, bugui-bugui i country
 John Lewis Hall (Denver, EUA, 1934), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Leona Lewis (Londres, 1985), cantant de R&B britànica
 Martin Lewis Perl (Nova York, 1927), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Matthew Gregory Lewis (Londres, 1775 - 1818) novel·lista i escriptor teatral anglès 
 Meriwether Lewis (1774, Charlottesville - 1809, Hohenwald), explorador científic i militar estatunidenc
 Oscar Lewis, pseudònim d'Oscar Lefkowitz, historiador i antropòleg estatunidenc
 Rashard Lewis (Londres, 1775 - 1818), novel·lista i escriptor teatral anglès
 Rudolph Lewis (Waterberg, Sud-àfrica, 1888 – 1933), ciclista sud-africà
 Sinclair Lewis (Sauk Centre, EUA, 1885 - Roma, 1951), escriptor i dramaturg estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 Smiley Lewis (DeQuincy, Louisiana, 1913 – Nova Orleans, 1966), músic estatunidenc de rhythm and blues 
 Stuart Lewis-Evans (Luton, Anglaterra - East Grinstead, Anglaterra, 1958), pilot de Fórmula 1
 William Lewis (jugador d'escacs) (Birmingham, 1787 - Londres, 1870), jugador d'escacs anglès.
 William Arthur Lewis (Saint Lucia, 1915 - Barbados, 1991), economista britànic guardonat amb el Nobel d'Economia